OFK Tavankut je nogometni klub iz bačkog sela Tavankuta, općina Subotica, AP Vojvodina, Srbija.

Povijest 
Nogometni klub je osnovan 1950. godine. Osnivači su bili nogometni zaljubljenici Franjo Rudić, dr Grgo Tumbas, Antun Balažević, Stipan Vujević, Blažo Zelić, Bartul Balažević, Lajčo Balažević i Lazo Iršević. 

Klub je pored sadašnjeg imena nosio još nazive Mladost i Peščara.

Klub je bio zapažene uloge u nogometnoj povijesti subotičkog kraja. Bio je važni klub u Općinskoj, Područnoj i Međuopćinskoj ligi Subotice. 

Najveći je klupski uspjesi su osvajanje općinske lige u više navrata. U kupu je pobijedio 1966. na teritoriji Subotice (Zvezda-Mladost 0:2).

Pregled po sezonama 

 1 2006./07. Tavankut se spojio s klubom Palić Koming, te pod tim nazivom igrali ''Srpsku ligu Vojvodina

Poznati igrači 
 Darko Gabrić (1997.), srbijanski omladinski reprezentativac (do 18)

Vanjske poveznice

Izvori 
 Sportski savez Subotice: FK Tavankut
  

Tavankut
Tavankut